SGJ kan syfta på:

 Sydvästra Gotlands Järnväg
 Striberg-Grängens Järnväg

de:SGJ